Исфахан (с  «войско, военный лагерь») — многозначное географическое название:
 Исфахан — город в Иране, административный центр остана Исфахан. Упоминается Птолемеем, как Aspadana.
 Исфахан — остан в Иране.
 Исфахан — шахрестан в составе одноимённой иранской провинции.